Сан Франсиско Тетланокан има више значења:

 Општина Сан Франсиско Тетланокан (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Франсиско Тетланокан (Сан Франсиско Тетланокан, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику